Südbad ist
 Südbad (Dortmund), ein Hallenbad in der Dortmunder Innenstadt
 Südbad (München), ein Hallenbad im Münchner Stadtteil Sendling
 Südbad (Neuss), ein Bad im Neusser Stadtteil Reuschenberg
 Südbad (Trier)